Даниэль Прево (; род. 20 октября, 1939, Гарш, Франция) — французский актёр и сценарист театра, кино и телевидения.

Биография 
Даниэль Прево родился 20 октября 1939 года в Гарше, Франция. Окончил актерскую студию на улице Бланш в Париже.

Карьеру актера начал на сцене с 1964 года. Работал в театрах. Первую роль в кино сыграл в 1966 году в итало-французской комедии Филиппа де Брока «Король сердец».

Снимался в комедиях Жана Янна, Мишеля Одиара, Жоржа Лотнера, Пьера Ришара, Жана Жиро, Дидье Каминка, Франсиса Вебера, Лорана Тирара.

Избранная фильмография

Ссылки